Sant Joan ist der katalanische Name des Heiligen Johannes und Namensbestandteil mehrerer Orte in Katalonien und auf den Balearen:

 Sant Joan de les Abadesses, eine Stadt in der Provinz Girona
 Sant Joan d’Alacant, ein Stadtteil in Alicante
 Sant Joan Despí, eine Stadt in der Provinz Barcelona
 Sant Joan les Fonts, eine Gemeinde in der Provinz Girona
 Sant Joan de Mollet, eine Gemeinde in der Provinz Girona
 Sant Joan de Vilatorrada, eine Stadt in der Provinz Barcelona
 Sant Joan de Labritja, eine Ortschaft auf Ibiza
 Sant Joan (Mallorca), eine Ortschaft auf Mallorca

… und von Kirchengebäuden:
 Sant Joan dels Balbs
 Sant Joan (Boí)
 Sant Joan de Cornudell
 Sant Joan (Isil)
 Sant Joan Baptista (Palau-saverdera)
 Sant Joan Bautista (Son Servera), Mallorca
 Sant Joan de Caselles, Fürstentum Andorra
 Sant Joan de Sispony, Fürstentum Andorra

Siehe auch: 
 Joan
 San Juan